Подгаецкий — фамилия.

Известные носители:
 Подгаецкий, Венедикт Дмитриевич (1839—1891) — русский военный врач, писатель.
 
 Подгаецкий, Пётр Николаевич — Георгиевский кавалер, подполковник; 7 апреля 1915.
 Подгаецкий, Севастьян Владимирович — Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант; № 1787 (773); 3 августа 1807.

См. также 
 Подгаецкий район